Camille Pissarro – pittore francese
 Lucien Pissarro – pittore francese, figlio di Camille
 Pissarro – famiglia francese